Камара может означать:
Фамилия
 
 Камара, Абдул (род. 1990) — гвинейский футболист.
 Камара, Агибу (род. 2001) — гвинейский футболист.
 Камара, Альхаджи (род. 1994) — сьерра-леонский футболист.
 Камара, Альхассан (род. 1993) — сьерра-леонский футболист.
 Камара, Анри (род. 1977) — сенегальский футболист.
 Камара, Бубакар (род. 1999) — французский футболист.
 Камара, Гастон (род. 1996) — гвинейский футболист.
 Камара, Глен (род. 1995) — финский футболист.
 Камара, Джон (род. 1988) — сьерра-леонский футболист.
 Камара, Дьоманси (род. 1980) — сенегальский футболист.
 Камара, Жуан да (1852—1908) — португальский драматург, номинант Нобелевской премии по литературе 1901 года.
 Камара, Зумана (род. 1979) — французский футболист.
 Камара, Ибраим (род. 1966) — ивуарийский футболист и тренер.
 Камара, Кандия (род. 1959) — ивуарийская гандболистка и политик.
 Камара, Карлос (1934—2016) — мексиканский актёр.
 Камара, Кей (род. 1984) — сьерра-леонский футболист.
 Камара, Кемоко (род. 1975) — гвинейский футболист.
 Камара, Крис (род. 1957) — английский футболист, тренер и телекомментатор.
 Камара, Лаймонис Янович (1934—1983) — латышский советский поэт, переводчик, редактор. Лауреат Литературной премии Эстонской ССР имени Юхана Смуула (1977).
 Камара, Мамадуба (1945—2016) — гвинейский футболист.
 Камара, Мамадуба Ндонго (род. 1945) — гвинейский футболист.
 Камара, Мариам (род. 1979) — архитектор из Нигера.
 Камара, Морлай (1933—2018) — гвинейский футболист.
 
 Камара, Мохаммед (род. 1997) — либерийский футболист, нападающий.
 Камара, Мусса Дади (род. 1964) — гвинейский военный и государственный деятель, 3-й Президент Гвинеи (2008—2010).
 Камара, Наби — гвинейский футбольный тренер.
 Камара, Набу Лайе (1951—2018) — гвинейский футболист, тренер.
 Камара, Ола (род. 1989) — норвежский футболист.
 Камара, Пап (род. 1991) — сенегальский футболист.
 Камара, Папа Демба (род. 1993) — сенегальский футболист.
 Камара, Рональд (1927—2015) — бразильский шахматист.
 Камара, Секу Амаду (род. 1997) — гвинейский футболист.
 Камара, Сулейман (род. 1982) — сенегальский футболист.
 Камара, Тити (был также известен как Абубакар «Тити» Камара, род. 1972) — гвинейский футболист, тренер.
 Камара, Усман (род. 2003) — французский футболист.
 Камара, Фатумата (род. 1996) — гвинейская женщина-борец вольного стиля.
 Камара, Фоде (род. 1946) — гвинейский футболист.
 Камара, Хавьер (род. 1967) — испанский актёр.
 Камара, Хасан Муса (1923—2013) — гамбийский государственный деятель, вице-президент Гамбии, министр иностранных дел.
 Камара, Хуан (род. 1994) — испанский футболист.
 Камара, Элдер (1909—1999) — бразильский католический епископ, архиепископ Олинды и Ресифи.
 Камара, Элдер (род. 1937) — бразильский шахматист.
 Камара Коутинью, Гаштан Фаушту да (1772—1852) — португальский поэт и драматург.

Топоним
  — село в Греции, в общине Мегалополис на Пелопоннесе.
  — село в Греции, в сообществе Вати на Самосе.
 Камара (Делиана) — село в сообществе Делиана в общине Платаньяс на Крите.
 Камара (Каламафка) — село в сообществе  в общине Иерапетра на Крите.
 Камара (Калидония) — село в Греции, в сообществе Калидония на Крите.
 Камара (Каридион) — село в сообществе Каридион в общине Иерапетра на Крите.
  — село в Греции, на Керкире.
 Камара (Лерос) — село на Леросе.
 Камара (Митилини) — село в сообществе  на Самосе.
 Камара Исар — средневековое укрепление в горном Крыму.
 Камара-де-Лобуш (район) — район в Португалии, округ Мадейра.
 Камара-ди-Лобуш — город в Португалии на острове Мадейра.
 Камара — река в Архангельской области и Республике Коми.
 Камара — деревня в Эстонии.
  — посёлок в регионе Риверина, штат Новый Южный Уэльс, Австралия.

Другое
 Камара (судно) () — небольшое парусное судно.
 Камара — личная казна господарей в Молдавском княжестве. Смотри Рупта-де-вистерия.

См. также 
 Комара, Кабине
 Жуан-Камара — муниципалитет в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Норти.
 Женерал-Камара — муниципалитет в Бразилии, штат Риу-Гранди-ду-Сул.
 Юбанк-да-Камара — муниципалитет в Бразилии, штат Минас-Жерайс.
 Эштрейту-де-Камара-де-Лобуш — район в Португалии, округ Мадейра.